Baharuddin ist der Familienname folgender Personen:
 Hardiyamin Baharuddin (* 1981), bruneiischer Tennisspieler
 Shamsul Amri Baharuddin (* 1951), malaysischer Anthropologe